Лоберас има више значења:

 Лоберас (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лоберас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лоберас, Микрондас (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику